Lasy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Lasy, un village dans la voïvodie de Lublin
 Lasy, un village dans la voïvodie de Poméranie